Bernard Lallement est le nom de plusieurs personnes dont notamment :
 Bernard Lallement (1948-2007), un journaliste et écrivain français ;
 Bernard Lallement (1936-2023), un compositeur et chef de chœur français.